The False Clue – cortometraggio del 1913 diretto da A.E. Coleby
The False Clue – cortometraggio del 1915 diretto da James W. Horne della serie Mysteries of the Grand Hotel
The False Clue – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Horseshoe
The False Clue – cortometraggio del 1916 diretto da Donald MacDonald